Сафо́нова — жіноча форма російського прізвища .

 Відомі носії 
 Сафонова Ганна Василівна (відома як Тимирьова, у другому заміжжі Кніпер; 1893—1975) — російська та радянська художниця та поетеса.
 Сафонова Вікторія Андріївна ( 2003) — білоруська фігуристка, яка виступає в одиночному катанні.
 Сафонова Вікторія Миколаївна ( 1988) — українська тенісистка, майстер спорту України міжнародного класу. Бронзова призерка Літніх Паралімпійських ігор 2012 року.
 Сафонова Дар'я Олександрівна ( 1980) — російська бігунья, спринтер.
 Сафонова Олена Всеволодівна ( 1956) — російська і французька акторка. Заслужена артистка Росії (2011).
 Сафонова Ольга Михайлівна ( 1989) — російська та азербайджанська футболістка, півзахисниця.
 Сафонова Серафима Карпівна (1922—2006) — радянська вчителька, Герой Соціалістичної Праці.
 Сафонова Тамара Степанівна ( 1946) — радянська стрибуння у воду.

Топонім 
 Сафонова — село в Байкалівському районі Свердловської області Росії. Див. також 
 
жіночі форми прізвищ